Alžběta Amálie Habsbursko-Lotrinská (: Elisabeth Amalie Eugenia Maria Theresia Karoline Luise Josepha; 7. července 1878, Reichenau – 13. března 1960, Vaduz) byla rakouská arcivévodkyně a sňatkem lichtenštejnská kněžna. Byla babičkou současného vládnoucího lichtenštejnského knížete Hanse Adama II.

Původ 
Narodila se jako nejmladší dítě arcivévody Karla Ludvíka z jeho třetího manželství s Marií Terezou Portugalskou. Byla neteří císaře Františka Josefa I. Jejími bratry z otcova prvního manželství byli následník trůnu František Ferdinand d'Este a arcivévodové Ota František Josef a Ferdinand Burg.

Život 
V roce 1903 se provdala za lichtenštejnského knížete Aloise Adolfa, který se kvůli sňatku musel vzdát rakouského občanství, aby si nevěsta nevzala svého poddaného. Alžběta Amálie byla inteligentní a skromná žena, ale také vášnivá lovkyně. Svého muže, podplukovníka císařské armády, doprovázela po různých posádkách. Roku 1909 zdědil Alois panství Velké Losiny na Moravě. Po abdikaci svého prastrýce v roce 1938 se lichtenštejnským knížetem stal jejich syn František Josef. Roku 1944 odešli před blížící se frontou do Vaduzu, kde také prožili zbytek života. Byli pochováni v rodové knížecí hrobce v kryptě katedrály sv. Florina.

Potomci 
Alžběta měla celkem devět dětí:
 František Josef II. (16. srpna 1906 – 13. listopadu 1989), lichtenštejnský kníže v letech 1938–1989, ⚭ 1943 hraběnka Georgina von Wilczek (24. října 1921 – 18. října 1989)
 Marie Tereza (14. ledna 1908 – 30. září 1973) ⚭ 1944 hrabě Artur von Strachwitz (18. prosince 1905 – 8. října 1996)
 Karel Alfréd (16. srpna 1910 – 17. listopadu 1985) ⚭ 1949 arcivévodkyně Anežka Kristýna Rakouská (14. prosince 1928 – 17. dubna 2007), dcera arcivévody Huberta Salvátora
 Jiří Hartman (11. listopadu 1911 – 18. ledna 1988) ⚭ 1948 vévodkyně Marie Kristýna Württemberská (* 2. září 1924), dcera vévody Filipa II. a arcivévodkyně Heleny Toskánské
 Ulrich (29. srpna 1913 – 13. října 1978), neoženil se a neměl potomky
 Marie Henrietta (6. listopadu 1914 – 13. října 2011) ⚭ 1943 hrabě Peter von Eltz (1909–1992)
 Alois (20. prosince 1917 – 14. února 1967), neoženil se a neměl potomky
 Jindřich (21. října 1920 – 29. listopadu 1993) ⚭ 1968 hraběnka Amalie von Podstatzky (* 1935)

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage

Alžběta Amálie
Lichtenštejnové
Lichtenštejnské princezny
Alžběta Amálie Habsbursko-Lotrinská
Narození v roce 1878
Narození 7. července
Narození v Reichenau an der Rax
Úmrtí v roce 1960
Úmrtí 13. března
Úmrtí ve Vaduzu
Pohřbení ve Vaduzu
Ženy